Droga A194 (Anglia)
 Droga A194(M)
 Droga A194 (Rosja) – droga krajowa o długości 51 km, leżąca na obszarze obwodu kaliningradzkiego w Rosji